N83 est un sigle qui peut faire référence à :
 Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Cachalot (N83), un sous-marin de la Royal Navy ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres